Im Regenwald ist Titelbestandteil:
 Tief im Regenwald, deutscher Dokumentarfilm (2008)
 Amazonia – Kopfjagd im Regenwald, italienischer Spielfilm
 Der Fremde im Regenwald, japanischer Film von Susumu Hani (1980)
 FernGully – Christa und Zaks Abenteuer im Regenwald, US-Animationsfilm (1992)